Guiyu oneiros je nejstarší dosud objevená článkovaná kostnatá ryba. Rodové jméno Guiyu je přepisem z čínského výrazu 鬼魚 guǐyú „strašidelná ryba“, druhové pochází z řeckého oneiros (ὄνειρος) sen. Zkamenělé zbytky Guiyu byly objeveny v dnešním Čchü-ťingu v čínské provincii Jün-nan ve vrstvě pozdního siluru staré asi 419 milionů let. Nalezené rybí fosilii chyběla pouze ocasní ploutev. Podle odhadu mohla být živá ryba dlouhá 33 cm.

Guiyu popsal čínský paleontolog Min Zhu se svými spolupracovníky v roce 2009 na základě téměř kompletního typového exempláře. Ryba byla popsána jako základní příslušník třídy nozdratých ryb s anatomickými rysy jak paprskoploutvých, tak nozdratých ryb, ačkoli analýza souhrnu jejích rysů ji řadí blíž k rybám nozdratým. Guiyu vrhá světlo na ranou diverzifikaci kostnatých ryb. Tento klad ryb se dělí na dva klady: nozdraté (Sarcopterygii) a paprskoploutvé (Actinopterygii) ryby. Podle nových údajů získaných díky Guiyu se toto dělení odehrálo ne později než před 419 miliony let během raného devonu. Guiyu má na páteř nasedající pletenec ramenní, což je rys, který nacházíme u primitivních čelistnatých obratlovců. Mezi další rané kostnaté ryby s nápadnými rysy patří řád Andreolepis a rody Lophosteus, Psarolepis, Ligulalepis a Dialipina.

Klasifikace 
kladogram podle analýzy z roku 2010:

Popis 
Guiyu pokrývala ganoidní tkáň, jež kryla šupiny a lebeční kosti a ploutve jako u pravěkých paprskoploutvých ryb. Typový exemplář je asi 26 cm dlouhý a 11 cm vysoký. Hlava zabírá asi 23 % aerodynamicky tvarovaného těla, které je zhruba 2,5krát delší, než je jeho výška.

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Nozdratí
Vyhynulé ryby
Organismy žijící v siluru